Александр Георгиевич Зин (Даньщиков; 27 сентября (10 октября) 1914 — 13 декабря 1970) — советский театральный актёр, заслуженный артист РСФСР.

Биография 
Александр Георгиевич Зин (Даньщиков) родился 27 сентября (10 октября) 1914 года в деревне Вомын Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (ныне — Корткеросский район, Республика Коми) в крестьянской семье.

Вместе со своим отцом, партизаном и коммунистом Г. А. Даньщиков, был одним из организаторов первых колхозов. В 1930 году закончил учительские курсы и работал учителем, занимался в самодеятельности.

В 1932—1936 годах учился в Ленинградском Техникуме сценических искусств (ныне Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства), где в то время была создана Коми национальная студия. По окончании училища вошёл в труппу нового первого профессионального Коми театра в Сыктывкаре (сейчас Государственный академический театр драмы имени В. Савина). В первом спектакле театра «Егор Булычов и другие» играл Булычова. Позже был директором театра, органозал детскую художественную студию. Работал в театре до 1940 года.

С 1940 года служил в 5 стрелковой роте 735 полка СибВО. 30 декабря 1940 года был арестован, репрессирован, приговорён к 6 годам лишения свободы и 3 годам поражения в правах. Полностью реабилитирован в 1958 году.

В 1951 году вернулся в театр, где играл до 1963 года.

Умер 13 декабря 1970 года.

Награды и премии 
 Заслуженный артист Коми АССР (1940).
 Народный артист Коми АССР (6.02.1960).
 Заслуженный артист РСФСР (15.06.1961).

Работы в театре 
 «Чапаев» Д. Фурманова — Чапаев
 «Егор Булычов и другие» М. Горького — Егор Булычов
 «Чудесный сплав» Киршона — Гоша
 «Лес» Островского — Пётр
 «Слуга двух господ» Гольдони — Флориндо
 «Коварство и любовь» Шиллера — Президент
 «Беспокойная старость» — Воробьева
 «Вороны» — капитана Орлова
 «Усть-Куломское восстание» С. Ермолина и Н. Дьяконова — Гаврила
 «Платон Кречет» А. Корнейчука — Платон Кречет
 «Без вины виноватые» А. Островского — Незнамов
 «Василиса Мелентьева» А. Островского — Малюта Скуратов
 «Павел Греков» Б. Войтехова и Л. Ленча — Павел Греков
 «Кремлёвские куранты» Н. Погодина — Сталин
 «Гибель эскадры» А. Корнейчука — Магар
 «Оптимистическая трагедия» В. Вишневского — Вожак
 «Ленинградский проспект» И. Штока — Забродин
 «Бронепоезд 14-69» В. Иванова — Никифоров
 «Хозяева жизни» Ю. Чепурина — Медведев
 «Весёлка» Н. Зарудного — Кряж
 «Третья патетическая» Н. Погодина — Гвоздилин
 «Сын века» И. Куприянова — Прокофьев
 «Сельские вечера» В. Леканова — Фёдор Канов
 «Иркутская история» А. Арбузова — Сердюк
 «Потерянный сын» А. Арбузова — Шварц
 «Незаменимый» — Коляда
 «Деньги» — Шарабай

Примечания

Ссылки 
 Люди Коми театра. Зин Александр Георгиевич, Коми народный артист. Артист-современник.
 Театр и его история. Зин Александр Георгиевич // Театральная энциклопедия. Том 2/Глав. ред. П. А. Марков - М.: Советская энциклопедия, 1963. - 1216 стб. с илл., 14 л. илл.
 Государственный академический театр драмы имени В. Савина. История театра.

Выпускники Российского государственного института сценических искусств